Indianapolis 500 1988 je bila 72. dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1988.

Rezultati 

1988 v športu
1988